В парному розряді жіночого тенісного турніру Avon Championships of Seattle 1979, що проходив у рамках Туру WTA 1979, Франсуаза Дюрр і Бетті Стов виграли титул, у фіналі перемігши пару Сью Баркер і Енн Кійомура-Хаясі 7-6, 4-6, 6-4.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Кріс Еверт (1-ше коло)
 Міма Яушовец /  Вірджинія Рузічі (півфінал)

 Франсуаза Дюрр /  Бетті Стов (чемпіонки)
 Леслі Гант /  Шерон Волш-Піт (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Seattle